Amerikai Egyesült Államok
Abilene (Kansas)
Abilene (Texas)
Abilene (Virginia)